Acatitla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Acatitla, Chicontepec, 
 Acatitla, Astacinga, 
 Acatitla, Tlaquilpa, 
 Acatitla, San Luis Potosí, San Martín Chalchicuautla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar